Csehország
 Věžnice, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Věžnice, település a Jihlavai járásban